

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TEYT jest ich 28, w tym 7 podstawowych
 Łany – część miasta Nowy Sącz
 Łany – część miasta Rzeszów
 Łany – część miasta Tyczyn
 Łany – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Czernica 
 Łany – część wsi Krzyczew w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Terespol
 Łany – część wsi Brzeźno w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Dorohusk
 Łany – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Krasnystaw 
 Łany – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Gościeradów 
 Łany – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Markuszów
 Łany – przysiółek wsi Nowa Góra w woj. małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Krzeszowice 
 Łany – część wsi Nasiechowice w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów
 Łany – przysiółek wsi Siepraw w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Siepraw
 Łany – część wsi Chodorowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów
 Łany – część wsi Chechły w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Policzna
 Łany – część wsi Brzezinki Nowe w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Tczów
 Łany – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Cisek 
 Łany – część wsi Zalesie w woj. podkarpackim, w pow. przemyski, w gminie Krasiczyn
 Łany – część wsi Matysówka w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Tyczyn
 Łany – część wsi Zahutyń w woj. podkarpackim, w pow. sanocki, w gminie Zagórz
 Łany – część wsi Turbia w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany
 Łany – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Rudziniec 
 Łany – część wsi Udórz w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Żarnowiec
 Łany – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław 
 Łany – kolonia wsi Mierzawa w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
 Łany – część wsi Bełzów w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Skalbmierz
 Łany –  część wsi Wola Murowana w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Sitkówka-Nowiny
 Łany – część wsi Oblęgorek w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Strawczyn
 Łany – część wsi Stodoły-Wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Wojciechowice

Miejscowości na Ukrainie 
 Łany – wieś w obwodzie iwanofrankiwski, w rejonie halickim
 Łany – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie pustomyckim
 Łany – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie przemyślańskim

Inne 
 Łany – gromada
 Łany – nieofic. część wsi Boleszewo w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Sławno

Zobacz też 
 Łany Małe
 Łany Wielkie
 Łany Średnie